Жигови су знакови који се у трговини користе за обиљежавање производа. Могу се односити на:

 Жигови (Ново Горажде), насељено мјесто у општини Ново Горажде, Република Српска, БиХ
 Жигови (Горажде), насељено мјесто у општини Горажде, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ